Serie A i fotboll 1942/1943 vanns av Torino FC.

Tabell

Kval 

Bari flyttade ned till Serie B.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1942 i Italien
1943 i Italien
Fotbollssäsongen 1942/1943
1942/1943